Collazos de Boedo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Collazos de Boedo (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Palencia, 
 Collazos de Boedo (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Palencia, 

Robotskapade Spanienförgreningar